Questa è una lista di vette del Trentino-Alto Adige in ordine di altezza. Le vette che non raggiungono abbastanza prominenza topografica, come ad esempio l'Ortles-Vorgipfel oppure la Cima Altissima-Nordgipfel, non sono presenti nell'elenco.

Le vette più alte in Trentino-Alto Adige

Collegamenti esterni 
 
 
 

Montagne del Trentino-Alto Adige
Liste di montagne